Discoderus är ett släkte av skalbaggar. Discoderus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Discoderus